Goodbye my love, oorspronkelijk uitgekomen als Goodbye my lover, goodbye, een lied van Robert Mosley uit 1963 dat meermaals gecoverd werd
 Goodbye my love (James Brown), een lied van James Brown uit 1968
 Goodbye my love (Yoko Ono), een nummer van Yoko Ono uit 1996 op haar album Rising
 Goodbye my love (televisieserie), een Zuid-Koreaanse televisieserie uit 1999
 Goodbye my love (film), een film van Richard Signy uit 1996

Zie ook 
 Goodbye My Lover, een lied van James Blunt uit 2005